GNF 1 (2006/2007) był 51. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Wydad Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół Olympique Khouribga. Był to pierwszy tytuł mistrza Maroka zdobyty przez ten zespół.

Tabela końcowa

Awans do pierwszej ligi 
 FUS Rabat
 KAC Kénitra

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 GNF 1

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Maroku
2007 w Maroku